Nikolaj Petrov může být:
 Nikolaj Petrovič Petrov (1834–1876) – ruský malíř
 Nikolaj Petrov (klavírista) (1943–2011) – ruský klavírista
 Nikolaj Petrov (lední hokejista) (* 1957) – bulharský lední hokejista
 Nikolaj Petrov (rychlobruslař) (1911–1997) – sovětský rychlobruslař a cyklista